Digital Natives (от ); в русском языке используются термины «цифровое поколение», «цифровые аборигены» — обозначение, впервые использованное американцем  для обозначения людей, родившихся после цифровой революции и привыкших получать информацию через цифровые каналы. Людей, родившихся до этого периода, Пренски назвал «цифровыми иммигрантами» (). Людей так и не принявших цифровую реальность называют также "Аборигены доцифровой эпохи" или "Живые свидетели эры До-интернета".

История и этимология 
Термин «цифровые аборигены» был предложен Марком Пренски, писателем и популяризатором технологий обучения и просвещения, в статье Digital Natives, Digital Immigrants (2001). Помимо этого Пренски называл цифровыми людьми студентов-абитуриентов 2000-х. Термин был придуман по аналогии с английским словом native, которое в английском языке означает «коренной житель», «уроженец», (часто пренебрежительно) «абориген». Таким образом, цифровой человек — это коренной житель цифрового общества, или Цифрового Века, века цифровых технологий. При этом основным вызовом для этого поколения, отмечает проф. Шестакова, является темп социотехнических трансформаций. Но поскольку "дети Интернет-эпохи" находятся в этой среде от рождения можно предположить, что их адаптивность к этой среде будет выше, чем у предыдущих поколений.

По мнению Пренски, люди, родившиеся в конце прошлого века, отличаются от всех остальных. Такой вывод он сделал, глядя на школьников и студентов 2000-ых годов. Они живут в окружении компьютеров, видеоигр, плееров, видеокамер, мобильных телефонов и Сети — и все перечисленное становятся неотъемлемой частью их жизни. Таких людей Пренски и предложил назвать «цифровыми туземцами» — носителями родного для них цифрового языка компьютеров, видеоигр и Интернета.

«В результате наличия такой плотной цифровой „окружающей среды“ и постоянного взаимодействия с ней, мышление сегодняшних студентов и процедуры обработки информации принципиально отличаются от способов мышления и информационных процессов их предшественников».

Все остальные поколения, появившиеся на свет и выросшие до конца XX века, Марк Пренски предложил назвать «цифровыми иммигрантами». Данное понятие относится не только к совершенно неадаптированным к новым технологиям людям, но и к тем, кто усердно пытается вникнуть в происходящее и даже добивается в этом успеха.

Согласно теории Пренски, у «иммигрантов», как бы они ни старались, остается нечто вроде «акцента» — своеобразные «отголоски прошлого», попытки сочетать новейшие возможности с прежними (например, когда человек по телефону подтверждает получение электронного письма или вместо того, чтобы редактировать текст на компьютере, распечатывает его и правит от руки).

Обоснование 
В своих исследованиях Марк Пренски основывался на так называемой «теории поколений»  () и Уильяма Штрауса (), выдвинутой в 1991 году. Американские учёные разработали классификацию поколений и схемы их чередования. В частности, они исследовали поколения XX и XXI веков в Англии и США. Одними из определённых ими поколений были, в том числе: поколение Y (1982—2004) — поколение, постепенно вовлекавшееся в цифровые технологии; находящееся на переходе в новую эпоху; а также поколение Z (2005-настоящее время) — первые по-настоящему «цифровые люди», с детства вовлеченные в цифровую сферу.

Вероятно, Пренски были изучены и труды канадского учёного Дона Тэпскотта (), автора термина «сетевое поколение» () и одноимённой книги «NET-Generation» (1999), а также не менее известных трудов: «Викиномика: Как массовое сотрудничество изменяет все» () (2006) и «GROWN UP DIGITAL: How the Net Generation is Changing the World» (2008). Он имел четкие представления о том, каким должно выглядеть это новое поколение и в своей работе представил подробный его портрет.

«Впервые в истории дети более способны, осведомлены и грамотны, чем их родители. Все это за счет использования предметов цифровой эпохи, которые „сетевое поколение“ продолжит разрабатывать и включать в культуру своего общества. Бэби-бумеры остались позади. Теперь эти дети учатся, играют, общаются, работают и строят общественные взаимоотношения иначе, чем их родители. Они — движущая сила грядущей социальной трансформации».  

Собственная аргументация:

 Нейропластичность. Пренски в своей теории ссылается на последние исследования в области нейробиологии, в ходе которых было доказано, что человеческий мозг имеет свойство изменяться на протяжении всей его жизни, а не только в течение первых трех лет, как считалось ранее.
 Податливость психики. Социальной психологии удалось выяснить, что особым влиянием на человека обладают среда и культура, в которых он вырос — люди начинают думать иначе, в особенности те, кто рос вместе с Интернетом.

Стоит отметить, что Пренски в большей мере привлекал в качестве доказательств мнения своих единомышленников или собственные интерпретации разнообразных научных данных, но прямые ссылки на научные факты о специфике мыслительных и психических процессов «цифровых туземцев» практически отсутствуют.

Критика 
Несмотря на доказательства, выдвинутые Марком Пренски, и наличие некоторых последователей, его идеи показались многим учёным несостоятельными. Некоторые исследователи оспаривают позицию Пренски, в то время как другие выдвигают собственные, порой противоположные, соображения по поводу поколений людей.

Американский филолог  () издал книгу «Самое тупое поколение» () (2009). В ней он заявил, что современная американская молодежь, несмотря на технологический прогресс, в особенности развитие Интернета, не стала более образованной и умной. Напротив, она стала меньше уделять времени и внимания чтению и письму. Их восприятие мира и самих себя сузилось до размеров экрана компьютера: они только и делают, что постят тексты, картинки и видео далеко не высокоинтеллектуального содержания.

В 2008 году Гэри Смол и Гиги Ворган (Gary Small&Gigi Vorgan) выпустили книгу «Мозг онлайн. Человек в эпоху Интернета» () (2011). Освещая тему трансформации человеческого мозга под влиянием смены эпох, они также упомянули «цифровых туземцев». Авторы отметили, что предметы цифровой эпохи могут по-разному влиять на молодой мозг: с одной стороны, развивать его, так и, с другой — поражать некоторые его области, отвечающие за интеллектуальные способности и эмоциональную сферу.

Апостолос Кутруполос (Apostolos Koutropoulos) в статье «’Цифровые туземцы’: 10 лет спустя» () (2011) приводит несколько доказательств ошибочности выводов Марка Пренски.
 Большие различия по уровню доступности компьютеров и других цифровых устройств: «Трудно поверить, что опыт белых людей совпадает с опытом тех, кто не относится к этой группе населения».
 Пассивность «цифровых туземцев» в Сети и далеко не совершенные навыки владения цифровыми устройствами: не все представители «сетевого поколения» предпочитают пользоваться Интернет-ресурсами и, более того, не все достаточно хорошо умеют это делать. Отмечает Кутруполос и тот факт, что некоторые представители так называемых «цифровых иммигрантов», порой, бывают более осведомлены, нежели чем молодое поколение.
 Согласно недавним исследованиям, также приведенным Кутруполосом, многие школьники и студенты имеют консервативные взгляды на систему образования и не нуждаются в кардинальных её изменениях. Некоторые из них даже настроены скептически по отношению к внедрению новых технологий в образовательный процесс.

«Вместо того, чтобы изучать поведение так называемых „цифровых туземцев“ и фокусироваться на технологиях, мы должны искать правильные педагогические подходы и обучать наших учеников поиску и критической оценке информации как в цифровом, так и в аналоговом мире».  

В частности, университетский преподаватель Майкл Вэш (Michael Wesch) придерживается несколько иной трактовки термина «цифровые туземцы». По его мнению, это те люди, «которые просто родились в эпоху, полностью погруженную в технологический процесс и зависимую от него», в связи с чем «они полностью полагаются на предметы технологий в выполнении каждодневных задач исключительно для своего блага».

Автор книги «Техноненависть. Как Интернет отучил нас думать» (2014), белорусско-американский журналист Евгений Морозов не исключает возможности наличия у «сетевого поколения» некоторых особенностей мировосприятия. Однако он считает, что уверенно говорить о существовании «цифровых туземцев» пока не стоит.

Признаки цифровых туземцев 

 Привычка быстро получать информацию, стремление к многозадачности и интерактивности
 Новые методы поиска данных: постоянное сканирование информационного поля в процессе поиска изменений
 Предпочтение визуального ряда тексту, движения в случайном направлении — движению в прямом
 Роль обмена сигналами при коммуникации: «взаимодействие, не насыщенное информацией, однако поддерживающее социальную связь и эмоциональный контакт»
 Новая стратегия потребления — просьюминг — предпочтение продуктов, в создании которых можно принять участие
 «Выборочная» концентрация внимания — исключительно с целью уловить самое главное, выделить суть
 Контактность, отсутствие ментальных ограничений, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию
 Ценности: самостоятельность и независимость, хорошее образование, право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова, невозможность расовой дискриминации, эмоциональная поддержка со стороны родителей, гражданская ответственность

Схожие термины 
В 2007 году два американских предпринимателя Джош Спир и Аарон Дигнан использовали понятие born digital () на презентации в Google’s Zeitgeist в мае того же года. Впоследствии, проводя конференции в Европе, они использовали термин Digital Generation (цифровое поколение) В 2007 году, компания Gartner уже разработала комплекс технологий для «цифрового человека» и продемонстрировала ряд тенденций развития цифровых технологий на «IT Expo (Emerging Trends) Symposium» в Барселоне.

Содержание этого понятия близко понятию Поколение Z; «цифровой человек» рассматривается как главный житель «цифрового века».

Понятие Digital Native тесно связано с термином Digital Tribe, который объединяет родившихся в веке цифровых технологий в единое цифровое сообщество, именуемое племенем.

Примечания

Литература 
  
  
  
 
  
  
 
  
 Marc Prensky, On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001) 
 Zur, Ofer & Zur, Azzia (2011). On Digital Immigrants & Digital Natives How the Digital Divide Affects Families, Educational Institutions, and the Workplace Zur Institute available online 
 Zur, Ofer & Zur, Azzia (2009). Psychology of the Web & Internet Addiction available online 
 Public email to army about xbox UAVs   public email b November 4, 2007 by Paul Maunders]
 Shah Nishant and Sunil Abraham, Digital Natives with a Cause? (2009) available online 
 White, D.S. and Le Cornu, A., ‘Visitors and Residents: A New Typology for Online Engagement’, First Monday, Vol 16 No 9, 5th Sept 2011

Ссылки 
 Meyer, Kate. «Millennials as Digital Natives: Myths and Realities». (NN/g, January, 2016) 
 Носова С. «Сетевое поколение». (Мeждународный журнал по тeории архитeктуры. Том 19, Номер 32, 2014) 
 Helsper, Ellen, Enyon Rebecca. «Digital natives: where is the evidence?». (British educational research journal. pp. 1-18, January 2011) 
 Bennett, S.; Maton, K.; Kervin, L. «The 'digital natives' debate: A critical review of the evidence». (British Journal of Educational Technology, 2008, 39 (5): 775—786) 
 Rikhye, Ravi, Cook, Sean, Berge, Zane. «Digital Natives vs. Digital Immigrants: Myth or Reality?». (ITDL February 2009)
 EDUCAUSE 2007 Podcast: Tomorrow’s Students: Are We Ready for the New 21st-Century Learners?
 Commercial Media Viewing Habits: Digital Natives versus Digital Immigrants — Graduate Thesis Paper 
 Video experience on a 20 month-old baby who discovers a touchscreen 
 Ongoing research project 'Digital Natives with a cause' being conducted by www.cis-india.org in India  

Цифровая революция
Интернет-культура
Культурные поколения